Desa Gowak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gowak (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,29), Jawa Tengah, 
 Desa Gowak (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 111,49), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar